Яснозірська сільська рада — Хмельницька область, Віньковецький район
 Яснозірська сільська рада — Черкаська область, Черкаський район